Governatorato di Kiev – nell'Impero russo
 Oblast' di Kiev – in Unione Sovietica e Ucraina
 Voivodato di Kiev – nella Confederazione Polacco-Lituana